Infraroodreflectografie, een techniek uit het kunsthistorisch onderzoek
 Interne-opbrengstvoet, een term uit de economie
 Iraanse rial, de munteenheid van Iran